Doppelantentempel je jeden z typů řeckého chrámu. Od chrámu antentempel se liší tím, že na zadní straně naosu nebo celly je zadní síň, opistodom. Ten je vytvořen stejně jako vstupní vestibul (pronaos) z ant, to jest z prodloužených bočních stěn celly a ze sloupů stojících mezi antami. Na rozdíl od vstupní haly není zadní síň spojena s cellou dveřmi.

Opistodom může být také proveden pouze jako pseudo-opistodom, který má na zadní straně anten pilastry a polosloupy. Příkladem je chrám Apollónova syna, řeckého léčitele Asklepia, v Agrigentu („Asklepiostempel")

Reference

Literatura 

 Gottfried Gruben: Die Tempel der Griechen. Hirmer, Mnichov 2001 (5. vydání), 

Starověká řecká literatura
Starověká římská architektura